PPK peut signifier :
 Pedro Pablo Kuczynski, un homme d'État péruvien, président de la République de 2016 à 2018 ;
 Pierre-Patrick Kaltenbach (1936-2014), haut fonctionnaire français
 Péruviens pour le changement, parti politique fondé par Kuczynski ;
 PPK (en cyrillique : ППК), un groupe de trance russe ;
 PowerPoint Karaoke, une activité d’improvisation ;
 Walther PPK (Polizeipistole Kriminal), version compacte du pistolet Walther PP.

Surnom